

Созопол () — місто в Бургаській області. Входить до складу общини Созопол.
 Созопол () — община в Бургаській області.